Schäuble oder Schaeuble ist der Familienname folgender Personen:

 Carl J. Schäuble (1933–2010), deutscher Schlagertexter
 Ingeborg Schäuble (* 1943), deutsche Volkswirtin und ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Welthungerhilfe
 Johann Schaeuble (1904–1968), deutscher Anthropologe, Rassenbiologe und Hochschullehrer
 Juliane Schäuble (* 1976), deutsche Journalistin, Tochter von Wolfgang Schäuble
 Karl Schäuble (1907–2000), deutscher Politiker (BCSV, CDU)
 Manfred Schäuble (* um 1943), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Martin Schäuble (* 1978), deutscher Journalist und Sozialforscher
 Michaela Schäuble (* 1973), deutsche Sozialanthropologin
 Niko Schäuble (* 1962), Jazzmusiker und Komponist
 Paul Schäuble (geboren als Franz Joseph Schäuble; 1863–1955), erster Abt der Abtei St. Joseph in Louisiana
 Stephan Schäuble (* vor 1980), deutscher Sportjournalist
 Thomas Schäuble (1948–2013), deutscher Politiker (CDU) und Manager
 Wolfgang Schäuble (* 1942), deutscher Politiker (CDU), 2017–2021 Präsident des Deutschen Bundestages

Siehe auch:
 Scheuble